Podgórzyce peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Podgórzyce est un village de la voïvodie de Łódź
 Podgórzyce est un village de la voïvodie de Lubusz
 Podgórzyce est un village de la voïvodie de Mazovie